Intel Pentium Dual-Core ist der Markenname folgender Prozessoren:
 Intel Pentium Dual-Core (Desktop), für den Einsatz in stationären PCs (seit 2007)
 Intel Pentium Dual-Core (Mobil), für den Einsatz in mobilen/portablen PCs

Siehe auch:
 Intel Pentium D – Dual-Core-Pentium, produziert von 2005 bis 2008
 Intel Core Duo – Nachfolger des Pentium D
 Intel Core 2 Duo – weitere Dual-Core-Prozessoren; siehe Intel Core 2